Maskulin oder maskulin steht für:

 männlich als grammatisches Geschlecht (Maskulinum), siehe Genus #Das Genussystem der deutschen Sprache
 männlich als dem Mann zugeschriebene Eigenschaften, siehe Männlichkeit
 männlich als biologisches Geschlecht, siehe Männliches Geschlecht
 Maskulin (Label), deutsches Independent-Musiklabel

Siehe auch:
 Maskulinismus (Ideologie männlicher Überlegenheit)

 männlich (Begriffsklärung)